дель Валье () — испанская фамилия.

Известные носители:
 дель Валье Родригес, Андрес (1833—1888) — президент Сальвадора (1876).
 дель Валье Родригес, Йонатан (род. 1990) — венесуэльский футболист.
 дель Валье Хименес, Серхио (1927—2007) — кубинский военный и государственный деятель.
 дель Валье Диас, Стефани (род. 1996) — пуэрто-риканская модель и певица; Мисс мира 2016.
 дель Валье, Феликс (1892—1950) — перуанский писатель и журналист.
 дель Валье, Фернандо (род. 1964) — американский оперный тенор.
 дель Валье Альенде, Хайме (1931—2016) — чилийский дипломат и государственный деятель.
 дель Валье-и-Кавьедес, Хуан (1645 или 1653 1692, 1694 или 1698) — испанский и перуанский поэт-сатирик.
 дель Валье-Инклан, Рамон Мария (1866—1936) — испанский писатель.

 Лобато дель Валье, Хуан Хосе (род. 1988) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Паласио дель Валье-Лерсунди, Ана Исабель де (род. 1948) — испанский политик; Министр иностранных дел Испании (2002—2004).
 Паласио дель Валье-Лерсунди, Игнасия де Лойола де (1950—2006) — испанский политик; Заместитель председателя Европейской комиссии.
 Руис дель Валье, Виктор (род. 1969) — мексиканский футболист.
 Сарко дель Валье-и-Уэт, Антонио Ремон (1785—1866) — испанский военный инженер и писатель.
 Тейльер дель Валье, Гильермо (род. 1943) — чилийский политик, генеральный секретарь КПЧ.
 Эрнандес дель Валье, Сильвио (1908—1984) — мексиканский баскетболист.
 де Эррера-и-Диас дель Валье, Хосе Дионисио (1781—1850) — политический деятель Центральной Америки.
 Юшимито дель Валье, Карлос (род. 1977) — перуанский писатель.